Il gruppo della braunite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della braunite 
 Abswurmbachite
 Braunite
 Neltnerite

Note 

Braunite